Чемпионат СССР по гандболу 1972 — 11-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 16 мая 1972 года, последние матчи состоялись 1 ноября 1972 года.

Превью 
11-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин  1972 г. был весьма примечателен. Нет, он был по схеме прошлого года, 8 команд играли между собой в 2 круга. Главным отличием было то, что 1972г. был годом олимпийского дебюта гандбола. А туда сборной СССР только еще предстояло попасть. Отборочные матчи были назначены на март 1972. А март как правило был стартовым месяцем для чемпионата СССР по гандболу. Поэтому для лучшей подготовки и выбора оптимального состава в ноябре-феврале были проведены Всесоюзные зимние соревнования команд высшей лиги по гандболу. По своей схеме проведения и составу участников это был внеочередной неофициальный чемпионат СССР. Результаты этих соревнований приведены в таблице ниже таблицы чемпионата 1972г. Что касается участников, то место занявшего в прошлом году СК г.Тирасполя занял СКИФ Ташкент (бывший Буревестник), который вернулся в высшую лигу после 2-х летнего перерыва.

Участники

Высшая лига 
 1-й круг 16-24.05.1972 Запорожье
 2-й круг 24.10-01.11.1972 Ташкент

МАИ третий год подряд чемпион. снова стал чемпионом в острой борьбе. СКИФ Тш смог удержаться в высшей лиге, а вот вылет тбилисцев стал неожиданнастью.

Всесоюзные зимние соревнования 
 1-й круг 26.10.03.11.1971 Луцк
 2-й круг 12-20.02.1972 Москва

Чемпионаты СССР по гандболу